Aleja Karola Marksa – obecnie Aleja gen. Józefa Hallera w Gdańsku
 Karl-Marx-Allee – niem.
 Aleja Karola Marksa – powieść, której autorem jest Éric Laurent